Johann Georg Achbauer ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Achbauer der Ältere († 1683), österreichischer Baumeister
 Johann Georg Achbauer der Jüngere (1680–1737), böhmischer Baumeister